SIQ, codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Dabo, Singkep, Indonesia
 Siq (Petra), gola che dà accesso al sito archeologico di Petra